(sucre roux ou cassonade en anglais ou héroïne en argot américain) peut faire référence à :

Musique 

 , chanson des Rolling Stones présente sur l'album Sticky Fingers sorti le  ;
  album de Freddie Roach sorti en  ;
 , album D'Angelo sorti le  ;
 Brown Sugar, chanson des ZZ top présente sur l'album ZZ top's First Album sorti le .
 , chanson issue de cet album.

Cinéma 

 , film britannique de  sorti en 1922 ;
 , film britannique de Leslie S. Hiscott sorti en 1931 ;
 , film américain de Rick Famuyiwa sorti en 2002.

Autres 

 Brown Sugar : Site de streaming vidéo américain

Voir aussi